Цянь Инъи (кит. 钱颖一, англ. Yingyi Qian, родился в 1956 году в Пекине) — китайский экономист, профессор университета Цинхуа.

Биография 
Цянь получил степень бакалавра по математике в университете Цинхуа в 1981 году, в следующем году — магистерскую степень по статистике в Колумбийском университете, а также магистра управления в Йельском университете в 1984 году. Докторскую диссертацию по экономике защитил в Гарвардском университете (1990).

Преподавательскую деятельность начал в должности доцента Стэнфордского университета с 1990 года, а с 1999 года продолжил в должности профессора экономики в Мэрилендском университете.

В 2012 году выступал консультантом в комитете денежно-кредитной политики Народного банка Китая.
В настоящий момент является:
 сотрудником Эконометрического общества (избран в 2012 году)
 шеф-редактором ряда китайских журналов «Китайский журнал по экономике», «Бизнес ревью Цинхуа», «Образование»
 членом редакционной коллегии журнала «Китайское обозрение экономики»
 деканом факультета экономики и управления в университете Цинхуа с 2006 года
 профессором в Калифорнийском университете в Беркли с 2001 года
 соучредителем «Китайского экономического общества»
 советником «Китайской финансовой Ассоциации»
 членом консультационного совета Международного центра экономики Цюрихского университета
 старшим научным сотрудником Азиатского бюро исследований и экономического анализа развития (ABFER)
 научным сотрудником Бюро исследований и экономического анализа развития (BREAD)
 научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CERP)
 членом Экспортно-консультативного совета Китая по реформе здравоохранения
 членом Управляющего комитета Китая по национальному образованию
 вице—председателем Китайского центра международного экономического обмена (CCIEE).

Основные идеи 
Цянь является автором многочисленных работ по сравнительной институциональной экономике, где отмечает ряд отличий китайского стиля менеджмента от западного за счет того, что существует разделение институциональной среды в Китае на государственную и частную в пропорции 50/50, что создает большой объем неформальных правил таких, как решение принимается до проведения заседаний, общение и убеждение проводится до заседания, на котором подводится итог; принятие решения в консенсусе важно, простое большинство не подходит, у каждого есть право вето в какой-то степени; встреча — это последний шаг, формальность.

Цянь видит дальнейшие развитие китайской экономики за счет расширения крупных национальных проектов в области инфраструктуры, таких как строительство высокоскоростной железнодорожной сети, которая будет пронизывать всю страну, отмечает положительную динамику развития банковской системы, которая позволит финансировать такие проекты, и имеющиеся план развития у правительства в области инновации.
Цянь отмечает высокий уровень отдачи капитала в Китае и высокий уровень сбережений.

Награды 
За многочисленные работы по экономической теории был награждён:
 2009 — премия  по экономике

Библиография 
 Qian Y., Janos Kornai Market and Socialism: In the Light of the Experiences of China and Vietnam, Palgrave Macmillan, 2008
 Qian Y., Djankov S., Roland G., Zhuravskaya E. Who Are China’s Entrepreneurs?//American Economic Review, Papers and Proceedings, May 2006, 96(2), pp. 348—352
 Qian Y. Incentives and Loss of Control in an Optimal Hierarchy// Review of Economic Studies, July 1994, 61(3), pp. 527—544
 Qian Y. A Theory of Shortage in Socialist Economies Based on the 'Soft Budget Constraint'// American Economic Review, March 1994, 84(1), pp. 145—156
 Qian Y., Chenggang Xu Why China’s Economic Reforms Differ: The M-Form Hierarchy and Entry/Expansion of the Non-State Sector // Economics of Transition, June 1993, 1(2), pp. 135—170
 Qian Y., Chenggang Xu M-Form Hierarchy and China’s Economic Reform// European Economic Review, Papers and Proceedings, April 1993, 37, pp. 541—548
 Qian Y. Equity, Efficiency, and Incentives in a Large Economy// Journal of Comparative Economics, March 1992, 16, pp. 27-46
 Qian Y., Milgrom P., Roberts J. Complementarities, Momentum, and the Evolution of Modern Manufacturing// American Economic Review, Papers and Proceedings, May 1991, 81(2), pp. 84-88
 Qian Y. Urban and Rural Household Saving in China// International Monetary Fund Staff Papers, December 1988, 35(4), pp. 592—627

Примечания 

Экономисты Китая